Ниже представлен список фильмов, созданных при участии Аргентины в 2000 году.

Ссылки 
 Аргентинские фильмы 2000 года на сайте Internet Movie Database

Списки фильмов Аргентины по годам
Фильмы Аргентины 2000 года